Візір Анатолій Дмитрович (1929—2002) — український науковець-терапевт
  ( 1956) — кандидат юридичних наук, у 2006—2011 роках голова Апеляційоного суду Луганської області. У квітні 2014 року проголошений тимчасовим президентом Федерації Південного Сходу України

Див. також 
 Візир (значення)